XXY

Медицина 

 XXY — синдром Клайнфельтера, состояние наличия двух Х-хромосом и одной Y-хромосомы,.

Культура 

 XXY — драма режиссёра Лусии Пуэнсо об интерсекс подростке.
 XXY — альбом группы The Young Gods.

См. также 

 XXX